

Населені пункти 
 Марсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Марсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Марсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Марсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Марсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Марсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн

Люди 
 Марсе, Джейн (1769—1858) — британська вчена-хімік, економістка, авторка підручників хімії та політекономії